Irish Masters 1988 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1988 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1988 года (сезон 1987/88) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Нила Фудса со счётом 9:4.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Терри Гриффитс 5:2 Рекс Уильямс  
 Алекс Хиггинс 5:3 Деннис Тейлор  
 Джо Джонсон 5:4 Юджин Хьюз  
 Тони Ноулз 5:3 Вилли Торн

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1988 год в снукере
Irish Masters